Тоболово — село, гміна Новинка, Августівський повіт, Підляське воєводство, Польща
 Тоболово — село, Ішимський район, Тюменська область, Росія